Alien vs. Predator ist der Titel folgender Werke:

Computerspiele:
 Alien vs. Predator (Arcadespiel), Arcadespiel (1994) 
 Aliens versus Predator, Computerspiel-Reihe (ab 1999)
 Aliens versus Predator (Computerspiel), Computerspiel (1999)
 Aliens versus Predator 2, Computerspiel (2001)
 Aliens vs. Predator, Computerspiel, Reboot der Serie (2010)

Filme:
 Alien vs. Predator (Film), international co-produzierter Spielfilm von Paul W. S. Anderson (2004)
 Aliens vs. Predator 2, US-amerikanischer Spielfilm von Colin Strause und Greg Strause (2007)